Hollerberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Hollerberg (Gemeinde Hochwolkersdorf), Ortsteil der Gemeinde Hochwolkersdorf, Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hollerberg (Gemeinde Auberg), Ortschaft der Gemeinde Auberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hollerberg (Gemeinde Krakau), Ortsteil der Gemeinde Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Hollerberg (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hollerberg (Gemeinde Gleinstätten), Ortsteil der Gemeinde Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Hollerberg (Waldviertel) (), Berg in der Gemeinde Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Hollenberg